

Persone 
 Alexander Tietze
 Heinrich (Franz Friedrich) Tietze (1880, Schleinz – 1964, Monaco di Baviera)

Varie 
 Sindrome di Tietze
 Teorema di estensione di Tietze